Tour Haz Oír Tu Voz, es el nombre de una gira de la banda mexicana.  de música cristiana, Rojo. La gira se realizó en apoyo al cuarto álbum de estudio de la banda: Apasioando por Ti, lanzado en 2009.

Repertorio
 ¿Dónde?, ¿Cómo?
 Eres Todopoderoso
 Tu Amor Hace Eco En Todo Mi Universo
 Me Amas Igual
 Solo Tu
 Le Voy A Cristo
 No Me Soltarás
 Fuego de Dios
 Te Amo Más Que A Mi Misma Vida
 Una Generación Apasionada
 No Quiero Vivir Sin Tu Amor
 Jardín de Rosas
 Haré Oír Mi Voz
 No Me Avergüenzo
 Brillaré
 Revolución

Fechas

Referencias 

Giras musicales de 2009
Giras musicales de 2010
Giras musicales de artistas cristianos